Полянцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Полянцы — деревня в Игринском районе Удмуртской Республики.
 Полянцы — деревня в Красногорском районе Удмуртской Республики.